Верту () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Нант.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Верту и Ле-Сориньер.

В результате реформы 2015 года состав кантон изменился: в него вошли коммуны три коммуны упразднённого кантона Верту-Виньобль.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Верту (25 541 чел.)
 Ла-Э-Фуасьер (4 691 чел.)
 Ле-Сориньер (8 765 чел.)
 Сен-Фьякр-сюр-Мен (1 236 чел.)
 Шато-Тебо (3 164 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 36,7 % голосов против 20,3 % у Жана-Люка Меланшона и 14,4 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 74,1 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 32,8 %, Франсуа Фийон – 21,0 %, Жан-Люк Меланшон – 20,1 %, Марин Ле Пен – 11,0 %; 2 тур: Макрон – 81,8 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 32,0 %, Николя Саркози — 28,4 %, Жан-Люк Меланшон — 12,3 %; 2 тур: Олланд — 54,8 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют мэр города Верту Родольф Амайян (Rodolphe Amailland) (Республиканцы) и член совета коммуны Ла-Э-Фуасьер Аньес Параго (Agnès Paragot) (Союз демократов и независимых).

Ссылки